Чемпионат Польши по бразильским шашкам среди мужчин (польское название классические шашки) — ежегодный турнир по шашкам.

Первый чемпионат состоялся в 1991 году. Чемпионом стал первый чемпион страны по международным шашкам Анджей Мартко. Параллельно проводится чемпионат среди женщин.

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионы Польши (/- Polski (64)) на сайте ABC Warcabow

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года